Wehrli se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugen Wehrli
 M. Wehrli